Берну́лли (Bernoulli) — фамилия.

 Семья Бернулли — семья, многие члены которой внесли существенный вклад в науку.
Бернулли, Якоб (1655—1705) — швейцарский математик, профессор математики Базельского университета.
 Бернулли, Иоганн (1667—1748) — младший брат Якоба.
 Бернулли, Николай (1687—1759) — математик.
 Бернулли, Николай (1695—1726)  — юрист и математик.
 Бернулли, Даниил (1700—1782) — сын Иоганна.
 Бернулли, Иоганн II (1710—1790) — швейцарский математик и физик.
 Бернулли, Иоганн III (1744—1807) — внук Иоганна Бернулли, математик, астроном и путешественник.
 Бернулли, Якоб II (1759—1789) — племянник Даниила.
 Бернулли — кратер на видимой стороне Луны.

См. также 
 Дифференциальное уравнение Бернулли — в честь Якоба.
 Закон Бернулли и Интеграл Бернулли в гидродинамике — в честь Даниила.
 Лемниската Бернулли — в честь Якоба.
 Многочлен Бернулли — в честь Якоба.
 Неравенство Бернулли — в честь Якоба.
 Распределение Бернулли в теории вероятностей — в честь Якоба.
 Сдвиг Бернулли.
 Числа Бернулли — в честь Якоба.

Примечания